3. ŽNL Vukovarsko-srijemsku u sezoni 2001./02. činilo je 16 klubova iz Vukovarsko-srijemske županije podijeljenih u dvije skupine. Pobjednici skupina bi bili promovirani u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku. Iz lige nitko nije ispadao, jer je 3. ŽNL Vukovarsko-srijemsku najniži razred natjecanja.

Prvenstva i promociju u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku izborili su NK Županja 77 i ŠNK Dunav Sotin.

Ljestvica

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobiveni na osobni upit)

2001-02
vukovarsko-srijemska-3